Чемпионат Белоруссии по футболу 2022 (32-й чемпионат Белоруссии по футболу) — чемпионат по футболу среди белорусских команд 2022-го года в Высшей лиге.

Регламент 
В чемпионате принимают участие 16 команд. Турнир проходит в два круга (30 туров). Команды, которые заняли 15-е место и 16-е место в Высшей лиге, выбывает в Первую лигу. Клубы, занявшие 1 и 2 места в Первой лиге, получают право на выход в Высшую лигу.

Команда высшей лиги, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2022 года, проводит два дополнительных, переходных матча (на своём поле и поле соперника) с командой, занявшей третье место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2022 года среди команд первой лиги. Победитель дополнительных, переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2023 года.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, пополнившие высшую лигу
  «Арсенал» (Дзержинск) (1-е место в первой лиге, дебютант высшей лиги)
  «Белшина» (Бобруйск) (2-е место в первой лиге)
  «Днепр» (Могилёв) (5-е место в первой лиге, в связи со снятием футбольного клуба «Рух»)
Клубы, покинувшие высшую лигу
  «Рух» (Брест) (5-е место в высшей лиге, вылет во Вторую лигу, сложное финансовое положение)
  «Сморгонь» (15-е место в высшей лиге)
  «Спутник» (Речица) (16-е место в высшей лиге, клуб расформирован)

Клубы-участники

Стадионы

Представительство по регионам 
В 32-м чемпионате Белоруссии по футболу примут участие следующие футбольные клубы:

Тренеры и капитаны

Турнирная таблица

Статистика сезона

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Гол+пас

Ассистенты 

ГП — голевые передачи.

Сухие матчи (вратари)

Переходные матчи за право выступать в Высшей лиге в сезоне 2023 

|}

Призы 
Лауреаты сезона-2022 были названы 28 ноября 2022 года на церемонии «Звёздный мяч-2022».

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2022
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2022
 Кубок Белоруссии по футболу 2021/2022
 Кубок Белоруссии по футболу 2022/2023

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Белоруссии по футболу
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022
Спорт в Белоруссии в 2022 году